Stanisław Czapliński (pułkownik) (zm. 1618) – pułkownik lisowczyków
 Stanisław Czapliński (1708–1760) – jezuita
 Stanisław Czapliński (ksiądz) (1820–1914) – ksiądz katolicki